Strauch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Strauch
 Alexander Strauch